El Cabellal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cabellal, Papantla, Veracruz, 
 El Cabellal, Tecolutla, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar